Hans Wagner (oogarts) (1905-1989), een Zwitsers oogarts
Hans Wagner (politicus) (1963), een Nederlands politicus